Příjmení Mock nese více různých osobností:

 Alois Mock (1934–2017) – rakouský politik
 Janet Mock (* 1983) – americká spisovatelka, novinářka, moderátorka, scenáristka, producentka a LGBT aktivistka
 Rudolf Mock (1943–1996) – slovenský geolog a paleontolog

Externí odkazy